Il Capalbio Vermentino è una varietà di vino Capalbio prodotto nell'area meridionale della provincia di Grosseto, nei territori comunali di Capalbio, Manciano, Magliano in Toscana e Orbetello.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino, tendente al dorato con l'invecchiamento
odore: floreali, fruttati ed erbacei
sapore: asciutto, fresco, morbido e sapido

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri

Capalbio
Vini DOC della provincia di Grosseto